Diese Seite stellt die Statistiken, Fakten und Rekorde der Green Bay Packers dar.

Falls nicht anders angegeben, befinden sich die Daten auf dem Stand der letzten abgeschlossenen Saison. Die Quelle der Daten ist – wenn nicht anders angegeben – die Webseite pro-football-reference.com.

Statistik 
Nach Ende der Saison 2022 ließen sich folgende statistischen Werte ermitteln:

Rekorde

Direkter Vergleich 
Mit 206 Spielen fanden die meisten Spiele der Packers gegen die Chicago Bears statt. Am Erfolgreichsten gegen die aktuellen Teams der NFL sind sie gegen die Los Angeles Chargers.

Legende:

Alle Saisons seit 1919

Erstrunden Draft-Picks 

Nachfolgend werden hier alle Erstrunden Draft-Picks aus dem NFL-Draft aufgelistet, welche die Packers seit dem ersten Draft 1936 getätigt haben. Die Packers konnten zweimal den Gesamtersten im NFL-Draft auswählen (1957 und 1959). Von der University of Minnesota haben die Packers bisher mit acht Spielern die meisten Erstrunden-Picks ausgewählt.

Legende:

Anmerkungen

Quellen 
 Green Bay Packers auf pro-football-reference.com
 Passing records auf pro-football-reference.com
 Rushing records auf pro-football-reference.com
 Receiving records auf pro-football-reference.com
 Defense records auf pro-football-reference.com
 Return records auf pro-football-reference.com
 Kicking & Punting records auf pro-football-reference.com
 Head-to-head auf pro-football-reference.com
 NFL Draft History auf nfl.com

Liste (American Football)
Zahlen und Rekorde